Arenas de Iguña är en kommunhuvudort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Arenas de Iguña ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arenas de Iguña är huvudsakligen kuperad. Arenas de Iguña ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Arenas de Iguña. Runt Arenas de Iguña är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelavega,  km norr om Arenas de Iguña. I omgivningarna runt Arenas de Iguña växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

 

Orter i Kantabrien